MEDALHA DE MÉRITO POLICIAL DA Polícia Civil do Estado do Paraná

Trata-se de uma comenda que é concedida aos policiais civis do Estado Paraná, por ações relevantes no serviço policial, tais como, atos de bravura. A concessão se dá após exaustiva análise de uma comissão,seguida de votação no conselho superior da instituição e por fim assinatura pelo Governador do Estado.

Polícia Civil do Estado do Paraná
Ordens honoríficas do Brasil